Antoni Sułkowski (1735-1796) – kanclerz wielki koronny, wojewoda kaliski i gnieźnieński
 Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – generał Księstwa Warszawskiego